Murray – rzeka w Australii
 Murray Bridge – miasto w Australii

Osoby o nazwisku Murray:
 Andy Murray – szkocki tenisista
 Bill Murray – amerykański aktor
 Dave Murray – brytyjski gitarzysta
 Devon Murray – irlandzki aktor
 Joanne Murray – brytyjska pisarka, znana pod pseudonimem artystycznym Joanne Kathleen Rowling, skr. J.K. Rowling.
 Margaret Murray – brytyjska antropolog i egiptolog

Miejscowości w USA:
 Murray – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Murray – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Calloway
 Murray – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Murray – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Murray – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
Gminy w USA:
 Murray (ang. Murray Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Murray (ang. Murray Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Murray (ang. Murray Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Murray (ang. Murray Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Murray (ang. Murray Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) – w stanie Oklahoma